Příjmení Živojinović nosí více osobností:

 Alex Lifeson (* 1953), rodným jménem Aleksandar Živojinović, kanadský kytarista srbského původu, zakladatel skupiny Rush
 Dragoljub Živojinović (1934–2016), jugoslávský a srbský historik, doktor historických věd, univerzitní profesor a člen SANU
 Lepa Brena (* 1960), rodným jménem Fahreta Jahić, provdaná Fahreta Jahić-Živojinović, jugoslávská a bosenská zpěvačka, manželka Slobodana Živojinoviće
 Slobodan Živojinović (* 1963), jugoslávský a srbský tenista, manžel Fahrety Jahićové-Živojinovićové

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Slovanská příjmení
Srbská příjmení